Роберт Огл (; около 1406 — 1 ноября 1469) — английский аристократ, 1-й барон Огл с 1461 года. Владел землями в Нортумберленде, участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Йоркской династии. Несколько раз участвовал в переговорах с Шотландией о мире.

Биография 
Роберт Огл принадлежал к старинному роду, представители которого владели землями в Нортумберленде со времён нормандского завоевания Англии. Центром их владений был замок Огл. Роберт был сыном сэра Роберта Огла и Мод Грей, дочери сэра Томаса Грея. Родство связывало его со сторонниками Йорков: дядя Огла Томас Грей из Уэрка был казнён в 1415 году за участие в Саутгемптонском заговоре, а двоюродный брат, ещё один Томас Грей, был женат на сестре Ричарда Йоркского.

Отец Роберта умер в 1436 году, оставив сыну все родовые владения. Огл начал карьеру ещё раньше: в 1434 году он был уполномоченным по заключению перемирия с Шотландией, а год спустя, по-видимому, был капитаном замка Берик. Шотландцы во время одного из пограничных набегов захватили его в плен и освободили за выкуп в 750 марок. Расходы на такого рода выкупы традиционно покрывались из казны, и Огл подал соответствующую заявку. Однако состояние государственных финансов в то время было таково, что даже семь лет спустя деньги не были выплачены. Позже (1437—1438) Огл стал шерифом Нортумберленда.

В 1455 году, когда внутриполитическая борьба в Англии переросла в гражданскую войну, Огл поддержал дом Йорков. По-видимому, это было связано как с родством, так и с тем, что Роберт был вассалом близкого союзника Йорка Ричарда Невилла, 5-го графа Солсбери. Накануне первой битвы при Сент-Олбансе в мае 1455 года Огл привёл к Ричарду Йоркскому из шотландских марок отряд в 600 человек; он лично участвовал в схватке на рыночной площади. Огл оставался йоркистом на протяжении всей Войны Алой и Белой розы. Известно, что после битвы при Таутоне в конце марта 1461 года именно Огл вместе с сэром Джоном Коньерсом преследовал короля Генриха VI Ланкастерского и осадил его в замке Карэм.

26 июля 1461 года Огл получил титул барона. Кроме того, ему были переданы замки Алник, Уоркворт и Прюдо, принадлежавшие до этого графу Нортумберленду (стороннику Ланкастеров). Огл продолжал дипломатическую работу на границе, заключив в октябре 1461 года еще одно годичное перемирие с Шотландией. В 1465 году, когда Джон Невилл получил титул графа Нортумберленда, Роберт передал ему Алник, Уоркворт и Прюдо, но в качестве компенсации получил поместье Редсдейл, замок Харботтл и другие владения в том же графстве. Он был постоянным членом разного рода комиссий в Нортумберленде, регулярно переназначавшимся Невиллами — сначала графом Солсбери, а затем графом Уорик.

Барон Огл умер 1 ноября 1469 года.

Семья 
Роберт Огл был женат на Изабелле Киркби из Киркби в Ланкашире. В этом браке родились дочь Изабелла (жена сэра Джона Херона и сэра Джона Ведрингтона) и трое сыновей, старший из которых, Оуэн, стал 2-м бароном Огл.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Бароны Огл
Бароны Англии XV века
Участники первой битвы при Сент-Олбансе
Участники битвы при Таутоне
Главные шерифы Нортумберленда
Оглы